Суворов, Игорь: Суворов, Игорь Владимирович (род. 1932) — советский и российский художник.
 Суворов, Игорь Георгиевич (род. 1948) — советский и российский финансист, банкир.